Андрей Сергеевич Монин (2 июля 1921 года, Москва — 22 сентября 2007 года, там же) — советский и российский геофизик, океанолог, математик, специалист в области гидродинамики. Академик Российской академии наук (2000, член-корреспондент АН СССР с 1972). Директор Института океанологии АН СССР (1965—1987).

Биография 
Родился в семье Сергея Александровича Монина, позднее доцента Московского педагогического института.

В 1938 году поступил и в 1943 году окончил механико-математический факультет Московского университета. Принял активное участие в важных работах на кафедре теории вероятностей по созданию в 1942 году таблиц бомбометания с малых высот при малых скоростях самолётов совместно с Б. В. Гнеденко .

Участник Великой Отечественной войны. После призыва в Красную Армию был направлен на курсы военных синоптиков при Высшем гидрометинституте Красной Армии. Командир отделения фронтовой метеостанции, младший лейтенант, служил в частях 3-го Прибалтийского фронта, прошёл от Пскова до Риги.

В мае 1945 года был откомандирован в Центральный институт прогнозов Красной Армии, в январе 1946 года демобилизован, перешёл на работу в Центральный институт прогнозов, научный сотрудник.

В 1946 году поступил в аспирантуру НИИ математики МГУ к научному руководителю А. Н. Колмогорову.

В 1949 году защитил кандидатскую диссертацию по теории атмосферной турбулентности. В 1951 году перешёл в Геофизический институт АН СССР, в Отдел физики атмосферы, который в 1955 году был преобразован в Институт физики атмосферы, старший научный сотрудник, заведующий отделом, научный консультант.

В 1956 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук по теории турбулентной диффузии, профессор (1963). Член-корреспондент Академии наук СССР (1972) по отделению океанологии, физики атмосферы и географии (океанология).

С 1965 года в Институте океанологии АН СССР и РАН, директор Института (1965—1987), с 1987 года — заведующий лабораторией синоптических процессов.

В 2000 году избран академиком Российской академии наук.

А. С. Монин умер 22 сентября 2007 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Интересные факты 
В 1958 году написал и направил в секретариат ЦК КПСС письмо-записку, в котором резко раскритиковал предстоящие выборы членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических наук, выразил негативное и весьма субъективное мнение о ряде коллег-учёных и призвал ЦК КПСС решительно вмешаться в ход подготовки к выборам в АН СССР.

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Научный вклад 
Область научных интересов — геофизическая гидродинамика. Автор фундаментальных работ по прогнозу погоды, теории климата, численному моделированию атмосферы и океана, проблемам гидродинамики океана (турбулентность, микроструктура, поверхностные и внутренние волны, синоптические вихри, меандры, ринги, общая циркуляция океана), теории эволюции недр Земли. Организатор работ по экспериментальному исследованию океана. Также организовал в СССР работы по численному моделированию атмосферы Земли и Венеры.

Создал научную школу по геофизической гидродинамике.

Членство в научных организациях 
Иностранный член Национальной академии наук США (1976), иностранный почетный член Американской академии искусств и наук (1973), почетный доктор Гётеборгского университета.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1975, 1981),
 Орден Октябрьской Революции (1971),
 Орден Отечественной войны II степени (1985),
 Орден Дружбы (1999)
 двенадцать медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Москвы».
 Государственная премия СССР в области науки (1980)
 Премия имени А. А. Фридмана РАН (1993)
 Премия им. Ю. М. Шокальского (1986)

Основные работы 
Автор 45 книг и более 500 научных статей.

 Статистическая гидромеханика, ч. 1—2, М., 1965—1967 (совм. с А. М. Ягломом; 2-е изд. СПб., 1992—1996) — в 1971—1975 гг. дополнена и переведена на английский и в 2007 переиздана, в 1970-x гг. опубликована на японском языке.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Теоретические основы геофизической гидродинамики. М., 1988;
 
 
 Пределы предсказуемости (в соавторстве Питербарг Л. И., Иваницкий Г. Р., Малинецкий Г. Г., Лисичкин В. А., Садовский М. А., Писаренко В. Ф., Кравцов Ю. А., Лихтман А. Дж., Гумилев Л. Н., Ермолаев В. Ю.). М., 1997.
 Десять открытий в физике океана. М., 2008 (совм. с Н. Н. Корчагиным).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль А. С. Монина на сайте Института океанологии
 

Океанологи
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Члены-корреспонденты АН СССР
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Ученики Колмогорова
Сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН
Лауреаты премии имени А. А. Фридмана
Похороненные на Троекуровском кладбище
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Почётные доктора Гётеборгского университета
Члены РАЕН